DCN steht als Abkürzung für:

 Decorin, ein Strukturprotein aus der Klasse der Proteoglykane
 Diplomatic Clearance Number, Genehmigung für ausländische Luftfahrzeuge, die im Auftrag eines Staates fremdes Territorium überfliegen möchten
 Direction des Constructions Navales (seit 2007: DCNS)

Abkürzung